Гордон, Дуглас:
  (1851—1888) — британский политик, член Палаты общин (1876—1885).
 Гордон, Дуглас (род. 1966) — художник, фотограф, режиссёр.